Die Scottish Open 2016 fanden vom 23. bis zum 27. November 2016 in der Emirates Arena in Glasgow statt. Es war die 97. Austragung dieser internationalen Meisterschaften von Schottland im Badminton.

Herreneinzel

Setzliste 
  Hsu Jen-hao (2. Runde)
  Anders Antonsen (Champion)
  Emil Holst (Viertelfinale)
  Henri Hurskainen (Halbfinale)
  Raul Must (2. Runde)
  Sourabh Varma (Viertelfinale)
  Lucas Corvée (3. Runde)
  Anand Pawar (1. Runde)
 Lucas Claerbout (3. Runde)
 Thomas Rouxel (1. Runde)
 Niluka Karunaratne (zurückgezogen)
 Kim Bruun (3. Runde)
 Kieran Merrilees (3. Runde)
 Luka Wraber (3. Runde)
 Soong Joo Ven (Finale)
 Nick Fransman (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Natalia Koch Rohde (Viertelfinale)
  Delphine Lansac (zurückgezogen)
  Mette Poulsen (Champion)
  Tanvi Lad (1. Runde)
 Mia Blichfeldt (Halbfinale)
 Sabrina Jaquet (Finale)
 Elisabeth Baldauf (Viertelfinale)
 Julie Finne-Ipsen (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Mathias Christiansen / David Daugaard (Champion) 
 Matijs Dierickx / Freek Golinski (1. Runde)
 Raphael Beck / Peter Käsbauer (1. Runde)
 Liao Kuan-hao / Lu Chia-bin (Halbfinale)
 Akshay Dewalkar / Tarun Kona (1. Runde)
 Joshua Magee / Sam Magee (Viertelfinale)
 Jishnu Sanyal / Shivam Sharma (2. Runde)
 Matthew Nottingham / Harley Towler (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Eefje Muskens / Selena Piek (zurückgezogen)
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (1. Runde)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Viertelfinale)
 Julie Finne-Ipsen / Rikke S. Hansen (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Pranav Chopra / Siki Reddy (Finale)
  Nico Ruponen / Amanda Högström (zurückgezogen)
  Sam Magee / Chloe Magee (2. Runde)
  Sawan Serasinghe / Setyana Mapasa (1. Runde)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (Viertelfinale)
 Chang Ko-chi / Chang Hsin-tien (Viertelfinale)
 Søren Gravholt / Maiken Fruergaard (1. Runde)
 Ben Lane / Jessica Pugh (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2016
Badmintonwettbewerb in Glasgow
Badminton 2016